Името на свети Тривелий Теоктист – Свети благоверен Цар Български Тервел е записано в „Списък на българските православни светци“. Светецът се почита от Българската православна църква на 3 септември. На 27.04.2011 г. в с. Мадара е осветен първият храм в България, чийто патрон е светецът.

Свети Тривелий Теоктист (Тервел богосъзидателен) е българският владетел хан Тервел от рода Дуло, син на хан Аспарух и внук на хан Кубрат.

Вижте също 
 Тервел
 Арабско-византийски войни
 Юстиниан II

Бележки

Източници 
 „Белите полета в българската културна памет“ от Веселина Вачкова
 „Истини и фалшификации за цар Тервел – св. цар Тривелий Теоктист“ от Ясен Кавадарков
 „Български хроники“ том I от Стефан Цанев, Глава IV. (700 – 721 г.). Спасителят на Европа. Кесарят Тервел
 „Хуните, които основаха българската държава. Техният произход и тяхното християнство“ от д-р Ганчо Ценов, 1940 г.
 „Светите братя са реформирали анатемосаната глаголица“ от д-р Асен Чилингиров
 Р. Заимова, Кан (хан) Тервел – между традицията и модерността. – Сб. в чест на 70-год. на проф. Надя Данова, София, И-т за балканистика, 2011, с. 616 – 635.

Външни препратки 
 Кан Тервел – Свети крал Тривелий – дипломатът, светецът, светецът-войн, спасителят на Европа.

 Католикът хан Тервел?

Християнски светци от VIII век
Православни светци
Средновековни български светци